Мисион Сан Пабло има више значења:

 Мисион Сан Пабло (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мисион Сан Пабло (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику